Cargolux Italia S.p.A. je talijanski avio prijevoznik koji se bavi zračnim teretnim transportom. Riječ je o joint venture udruženju između talijanskih investitora i luksemburškog Cargoluxa. Sjedište tvrtke nalazi se u mjestu Vizzola Ticino dok je hub u milanskoj zračnoj luci Malpensa. Cargolux Italia je osnovana u prosincu 2008. dok je s radom započela tijekom lipnja 2009.

Od cargo transporta, tvrtka se bavi prijevozom sljedećeg tereta:

teret prevelike veličine (helikopteri, dijelovi zrakoplova, brodova i sl.),
strojevi i rezervni dijelovi,
luksuzni automobili,
odjeća visoke mode,
kvarljivi materijali,
životinje (konji, psi i dr.) te
opasne tvari.

Odredišta

Zračna flota 

U 2014. godini prosječna starost aviona u Cargolux Italiji je iznosila 9,5 godina.

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena web stranica avio prijevoznika

Zrakoplovne tvrtke
Zrakoplovstvo u Italiji
Talijanske tvrtke za javni prijevoz
Teretni promet